Fecundació in vitro, tècnica de fecundació fora del cos de la mare
 Virus de la immunodeficiència felina (del seu nom en anglès Feline Immunodeficiency Virus), virus del gènere dels Lentivirus que és causa de malalties en els gats